La Ciénaga puede referirse a:

 arqueología:
 La Ciénaga, cultura arqueológica del noroeste argentino;

 cine y televisión:
 La Ciénaga (2001), película de Lucrecia Martel, coproducción argentina, española y francesa;
 Ciénaga (1993), película de José Ángel Bohollo, coproducción de España y Chile;

 localidades y divisiones administrativas:
 La Ciénaga, comuna en la provincia de Catamarca, Argentina
 La Ciénaga, localidad en la Provincia de Jujuy, Argentina
 La Ciénaga, localidad en la Provincia de Salta, Argentina;
 La Ciénaga, localidad de la Provincia de San Juan, Argentina;
 La Ciénaga, localidad en la provincia de Barahona, República Dominicana;
 La Ciénaga, localidad en la provincia de San José de Ocoa, República Dominicana;
 La Ciénaga, localidad de Venezuela.